La Moitié du ciel, un film français d'Alain Mazars (2001) ;
 La Moitié du ciel, un film franco-marocain d'Abdelkader Lagtaâ (2015).